Topolovec je ime več naselij v Sloveniji:

 Topolovec Pisarovinski (Hrvaška)
 Topolovec, Gradišče (Slovenija)
 Topolovec, Podplat (Slovenija)
 Topolovec, Vrbovec (Hrvaška)
 Topolovec, mestna občina Koper
 Topolovec, občina Šmarje pri Jelšah
 Topolovec, zaselek severno od vasi Ponikva pri Žalcu
in slovenski priimek Topolovec (priimek)